Mazzetti es un apellido, que puede estar vinculado o referido a:

Personas 
 Annamaria Mazzetti (1988-), deportista italiana que compite en triatlón.
 Germán Mazzetti (1973-), actor y humorista argentino.
 Heinrich Raphael Eduard von Handel-Mazzetti (1882-1940), también conocido como Heinrich R.E. Handel-Mazzetti, micólogo, botánico, y explorador austríaco.
 Mauricio Mazzetti (1986-), también conocido como Mauricio Matías Mazzetti Latini, futbolista argentino que juega como defensor.
 Pilar Mazzetti Soler (1956-), también conocida como Pilar Elena Mazzetti Soler, médico cirujana, neuróloga, y política peruana.